

Гіллтоп — місто, штат Міннесота
 Гіллтоп — переписна місцевість, штат Джорджія
 Гіллтоп — переписна місцевість, штат Огайо
 Гіллтоп — переписна місцевість, штат Техас
 Гіллтоп — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас
 Гіллтоп — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія